La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 15 au 24 août 1986 à Amstelveen aux Pays-Bas.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1986
Championnat du monde en Malaisie
Événement sportif en Malaisie
Sport en Malaisie en 1986